Ботола 2013/2014 — футбольный сезон чемпионата Марокко начался 14 сентября 2013 года и закончился 12 мая 2014 года.

По окончании сезона две худшие команды перейдут в Ботолу 2.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Марокко на goalzz.com
 Официальный сайт Ботолы

Чемпионат Марокко по футболу
Марокко
Спорт в Марокко в 2013 году
Спорт в Марокко в 2014 году
Футбол в Африке в 2013 году
Футбол в Африке в 2014 году